Чемпионат Чжухая по теннису () — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Чжухае (Китай) на открытых хардовых кортах в конце сентября. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере 1 миллион долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Турнир появился в календаре Мирового тура ATP в 2019 году и стал предварять более крупные теннисные соревнования в Китае: в Пекине и Шанхае. Заменил в календаре Мирового тура ATP Открытый чемпионат Шэньчжэня.

Финалы турниров

Ссылки 
 Официальный сайт